Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28, 29 августа и 1 сентября.

Призёры

Квалификация

Финальный забег 

NR — национальный рекорд, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике